Frédéric Mendy (1981) – calciatore senegalese
 Frédéric Mendy (1988) – calciatore guineense